Općina (šved. kommun) ili naseljena zona, u švedskom administrativnom sustavu je lokalna zajednica koju čine gradovi i sela na području koje općina obuhvaća. Po trenutačnom ustroju, u Švedskoj postoje 290 općine raspoređene u dvadeset i jednu županiju. 
Općinska upravna tijela skrbe o cijeloj lepezi životnih aspekata: školstvu, socijalnim pitanjima, urbanom planiranju i drugom.

Općine u Švedskoj